Fairley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (1887-1986), peintre britanno-canadien
  (né en 1959), entraineur écossais de football
  (né en 1943), homme politique américain dans l'État de Washington
  (né en 1964), joueur australien de football australien
  (né en 1951), joueur américain de football américain
 Margaret Fairley (1885-1968), écrivaine et poétesse canadienne
 Michelle Fairley (né en 1963), actrice britanno-irlandaise
 Neil Hamilton Fairley (1891-1966), médecin et officier australien
 Nick Fairley (né en 1988), joueur américain de football américain
  (1930-1998), journaliste scientifique britannique
  (né en 1980), joueur néo-zélandais de cricket
 Thomas Fairley (1843-1919), chimiste anaylitique britannique.

Voir aussi
 (1930-1975), professeur australien en oncologie
 (née en 1973), administratrice et auteure britannique
Prix Tom-Fairley, prix canadien pour les réviseurs

Homonymie de patronyme